

Nom 
Abo peut faire référence à :
 Abo, un peuple de l'ethnie Nkon au Cameroun ;
 Abo de Tbilissi, un saint chrétien du  ;
 Abo, un personnage de Dragon Ball Z apparaissant dans le  ;
 Abo, une espèce de Pokémon ;
 Åbo, le nom suédois de la ville finlandaise de Turku ;
 Abo, un arrondissement du Cameroun.

Sigle 
Le sigle ABO peut faire référence à :
 Arbre binaire ordonné, en informatique ;
 Système ABO, le système de base des groupes sanguins ;
 À bras ouverts, une association française d'accueil des personnes avec un handicap ;
 Ali Bongo Ondimba, un président du Gabon.

Code 
Le code ABO peut faire référence à :
 .